Il doppio del torneo di tennis Hansol Korea Open 2006, facente parte del WTA Tour 2006, ha avuto come vincitrici Virginia Ruano Pascual e Paola Suárez che hanno battuto in finale Chuang Chia-jung e Mariana Díaz-Oliva 6–2, 6–3

Teste di serie

 Virginia Ruano Pascual /  Paola Suárez (campionesse)
 Vera Duševina /  Vera Zvonarëva (semifinali)

 Gisela Dulko /  Emma Laine (quarti di finale)
 Séverine Brémond /  Eléni Daniilídou (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Hansol Korea Open 2006